Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 670 dans le monde.

 Route 670 au Nouveau-Brunswick, Canada
 , plusieurs routes aux États-Unis
 Route nationale 670 en France